

Persone
 Antonio Monni (1895-1979) – avvocato e politico italiano
 Carlo Monni (1943-2013) – attore e poeta italiano
 Manuel Monni (1984) – pilota motociclistico italiano
 Pietro Monni-Serra (1853-1922) – politico, poeta e oratore italiano

Altro
 Teatrodante Carlo Monni – teatro nel comune di Campi Bisenzio, città metropolitana di Firenze